Михеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Михеево — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Михеево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Михеево — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Михеево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Михеево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Михеево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Михеево — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Михеево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Михеево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Михеево — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Михеево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Михеево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Михеево — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Михеево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Михеево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Михеево — село в Раменском районе Московской области.
 Михеево — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Михеево — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Михеево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Михеево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Михеево — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Михеево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Михеево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Михеево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Михеево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Михеево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Михеево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Михеево — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Михеево — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Михеево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Михеево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Михеево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Михеево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Михеево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Михеево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Михеево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Михеево — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Михеево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Михеево-Сухарево